Sedum formosanum är en fetbladsväxtart som beskrevs av Nicholas Edward Brown. Sedum formosanum ingår i Fetknoppssläktet som ingår i familjen fetbladsväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

* A green annual fleshy herb; stems tufted, 10–15 cm high, erect, rather stout, densely leaved, branching dichotomously or trichotomously.
 Leaves alternate, occasionally opposite, spathulate to obovate, 10–15 mm long, 8–12 mm broad, broadly rounded at apex, obtuse to cuneate at base.
 Cymes rather large, 5–8 cm across, many-flowered. Flowers sessile, about 1 cm across, yellow; bracts leaf-like; sepals 5, unequal in length, linear-lanceolate, 2–3 mm long, obtuse at apex; petals 5, narrowly lanceolate, acuminate at apex, 6–7 mm long, yellow; stamens 10, shorter than the petals, anthers yellow; carpels 5, erect when mature, broadly lanceolate, 5–6 mm long, shortly acuminate at apex, terminated by a style about 1 mm long.Seeds many, oblong, 0.4 mm long.

Bildgalleri

Källor 

4.Plants of TAIWAN.

Externa länkar 

Fetknoppssläktet
formosanum